Rubia puede referirse a:
El color Rubio.
El nombre común de la planta Rubia peregrina.
El nombre del género botánico '''Rubia.
Rubia gallega, raza vacuna española.
Rubia tonta, estereotipo despectivo.